

Sigle 
 Enhanced Compression Wavelet – formato di file di compressione dati lossy per immagini
 Extreme Championship Wrestling – federazione di wrestling statunitense attiva tra il 1992 ed il 2001
 Extreme Championship Wrestling – roster della World Wrestling Entertainment attivo tra il 2006 e il 2010

Altro 
 ECW Press – casa editrice canadese